Norman – imię męskie
 Norman – wyspa należąca do Brytyjskich Wysp Dziewiczych
Miejscowości w USA:
 Norman – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Montgomery
 Norman – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney
 Norman – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Richmond
 Norman – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cleveland
Gminy w USA:
 Norman (ang. Norman Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Norman (ang. Norman Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
 Norman (ang. Norman Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Norman (ang. Norman Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Norman (ang. Norman Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dent
 Norman (ang. Norman Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Norman (ang. Norman County) – w stanie Minnesota